Крістіна Макгейл була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Заріна Діяс.

Кваліфаєр Діяс потім здобула свій перший титул WTA, у фіналі перемігши іншого кваліфаєра Мію Като з рахунком 6–2, 7–5.

Колишня 4-та ракетка світу Кіміко Дате на цьому турнірі зіграла свій останній професійний поєдинок, у першому поступившись Александрі Крунич, не взявши жодного гейму.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Japan Women's Open
Japan Women's Open 2017